Jezioro Leśne () – jezioro w Ameryce Północnej, na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady
Miejscowości w USA:
 Lake of the Woods – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo
 Lake of the Woods – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Lake of the Woods – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Lake of the Woods – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Orange

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lake of the Woods (ang. Lake of the Woods County) – w stanie Minnesota

Miejscowości w Kanadzie:
 Lake of the Woods w Ontario